A  vasútvonal Dél-Korea  tartományában, a Korail üzemeltetésében. Az eredetileg 223,7 km hosszú, a szöuli  állomástól induló vonal végállomása ban volt, ami Észak-Korea területén fekszik. 1914. augusztus 16-án nyitották meg. Korea 1945-ös kettéosztása a vonalat is félbevágta. A délen maradt szakasz hossza  és  között 88,8 km lett, 2012 óta  állomásig közlekedik, így a vonal hossza 94,4 km. A vonal egy része kiszolgálja a szöuli 1-es metróvonalat és a  metróvonalat.

Állomások

Jegyzetek

Dél-Korea vasútvonalai